Aquesta pàgina conté una llista de ciutats d'Eslovàquia ordenades segons població seguint el cens del 2013.

Eslovaquia